Arus kan syfta på:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Arus (ort), Jardymly,

Indonesien 

 Desa Arus, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar